Ассинг () — фамилия.

Известные носители:
 Ассинг, Волкер (; род. 1956) — немецкий энтомолог, систематик жесткокрылых насекомых.
 Ассинг, Давид (Ассур; 1787—1842) — немецкий врач и лирический поэт.
 Ассинг, Людмила (; 1821—1880) — немецкая переводчица и писательница.
 Ассинг, Ирина Анатольевна (1919—1999) — советский геохимик и почвовед Казахстана

Примечания